Jméno a příjmení Václav Benda má více nositelů:

 Václav Benda (1946–1999) – český politik a disident, otec Marka
 Václav Benda (fotbalista) (* 1907) – český fotbalista
 Václav Benda (malíř) (* 1948) – český malíř